Montfa, commune française de l'Ariège ;
 Montfa, commune française du Tarn.